Lobsang Gyaltsen (41e Ganden tripa) (1599/1600-1672), een Tibetaans geestelijke en 41e Ganden tripa (1658/1662-1668)
Lobsang Gyaltsen (86e Ganden tripa) (1840-?), een Tibetaans geestelijke en 86e Ganden tripa (1900 - ca. 1907)
Lobsang Gyaltsen (91e Ganden tripa) (?-1932), een Tibetaans geestelijke en 91e Ganden tripa (1927-1932)